Die A-Gruppe der 54. Eishockey-Weltmeisterschaft und 65. Eishockey-Europameisterschaft der Herren im Jahre 1990 wurde in Bern und Freiburg in der Schweiz ausgetragen. An der A-WM und den drei weiteren Turnieren nahmen 28 Mannschaften. Beim Austragungsmodus gab es in diesem Jahr keine Veränderungen.

Die UdSSR gewann ihren 22. Weltmeistertitel und zeigte, dass sie aus vergangenen Fehlern gelernt hatte. 1985 und 1987 hatte sie nach souveräner Vorrunde ihren Titel in der Finalrunde verspielt. Dieses Mal lagen die Sowjets nach der Vorrunde nur auf Platz 3, spielten dann aber in der Finalrunde groß auf und gewannen ungefährdet die Meisterschaft. Opfer des Austragungsmodus waren diesmal die Kanadier, die als Vorrundensieger am Ende ohne Medaille nach Hause fuhren. Jubeln durften übrigens auch die Schweden; sie wurden nicht nur Vizeweltmeister, sondern ihr Sieg über die UdSSR und ihr zweiter Platz in der Vorrunde hinter Kanada bescherte ihnen ihren zehnten Europameistertitel.

Erstmals wurden in diesem Jahr eine Frauen-Eishockey-Weltmeisterschaft ausgetragen. Das erste WM-Turnier fand vom 19. bis zum 25. März in Ottawa in Kanada statt. Die Meisterschaft wurde mit 8 Teams ausgetragen, erster Frauen-Weltmeister wurde Kanada.

A-Weltmeisterschaft 
Das Turnier der A-Gruppe wurde in Bern und Freiburg, Schweiz, ausgetragen.

Vorrunde 

Abschlusstabelle

Abstiegsrunde um die Plätze 5–8 
(Punkte aus der Vorrunde mit übernommen)

Abschlusstabelle

Meisterrunde um die Plätze 1–4 
(ohne Punkte aus der Vorrunde)

Abschlusstabelle

Abschlusstabelle und Mannschaftskader

Auf- und Abstieg

Abschlusstabelle der EM

Auszeichnungen

Spielertrophäen

All-Star-Team

B-Weltmeisterschaft 
in Lyon und Megève, Frankreich

Spiele

Abschlusstabelle der B-WM

Abschlussplatzierung und Kader der Mannschaften

Auf- und Abstieg 

1 aufgrund der deutschen Wiedervereinigung gab es ab der Weltmeisterschaft 1991 kein DDR-Team mehr, darum gab es auch keinen Absteiger

C-Weltmeisterschaft 
in Budapest, Ungarn

Spiele

Abschlusstabelle der C-WM

Auf- und Abstieg

D-Weltmeisterschaft 
in Cardiff, Großbritannien

Spiele

Abschlusstabelle der D-WM

Auf- und Abstieg

Siehe auch 
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1990
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen 1990

Weblinks 
 Championnats du monde 1990 bei hockeyarchives.info
 54th World and 65th European Championship bei hokej.sfrp.cz

1990
Europameisterschaft, 1990
Weltmeisterschaft Herren
Weltmeisterschaft, 1990
Weltmeisterschaft, 1990
Weltmeisterschaft, 1990
Weltmeisterschaft, 1990
Weltmeisterschaft, 1990
Eishockeywettbewerb in Bern
Sportveranstaltung in Freiburg im Üechtland
Sportveranstaltung in Lyon
Sportveranstaltung in Megève
Eishockeywettbewerb in Budapest
Sportveranstaltung in Cardiff